Der Nairobi Challenger II 1990 war ein Tennisturnier, das vom 19. bis 24. Februar 1990 in Nairobi stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1990 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atpworldtour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1990
Tennisturnier in Nairobi